Vlies (von  „Wolle“, „Schaffell“) bezeichnet:

 im ursprünglichen Sinn das Haarkleid des Hausschafes, insbesondere die in einem flachen Stück zusammenhängende Wolle nach der Schur 
 im weiteren Sinn alle Stoffe aus zusammenhaftenden Fasern, siehe Vliesstoff
 in der Mythologie das Goldene Vlies

Siehe auch:

 Fleece
 Schaffell
 Fließ (Begriffsklärung)
 Fließ (Gewässername)